Niemcy:
 Rheidt – dzielnica Niederkassel

Zobacz też:
 Rheydt